Кубок Казахстана по футболу среди женщин — ежегодное соревнование для казахстанских женских футбольных клубов, проводимое Казахстанской федерацией футбола.

Финалы

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Kazakhstan - List of Women Cup Winners 

Кубок Казахстана по футболу среди женщин